

Patronyme 
 Mouzam Makkar, actrice indienne.
 , acteur indien.

Voir aussi 
 Makar